14. Светски куп у ватерполу под покровитељством ФИНЕ је одржан од 27. јула до 1. августа у Орадеи у Румунији. Такмичење је одржано на Јоан Александреску олимпијском базену у Орадеи.

Учествовало је 8 најбоље пласираних репрезентација са светског првенства 2009. које су биле подељене у две групе по четири. Након три одигране утакмице у групи играно је четвртфинале по принципу А1-Б4, А2-Б3... Победници су се пласирали у полуфинале а поражени у борбу за пласман од 5. до 8. места.

Титулу је освојила репрезентација Србије. Првих пет репрезентација са овог такмичења су обезбедиле пласман на светско првенство 2011.

Учесници

Први круг

Група А 

 ОУ - одиграних утакмица, ПО - победа, Н - нерешених, И - изгубљених утакмица, ДГ - датих голова, ПГ - примљених голова, ГР - гол-разлика.

Група Б

Завршница 

Пласман од 5. до 8. места

Четвртфинале

Пласман од 5. до 8. места

Полуфинале

Утакмица за 7. место

Утакмица за 5. место

Утакмица за 3. место

Финале

Коначан пласман

Награде и статистика 
 Најкориснији играч:   Вања Удовичић
 

 Најбољи голман:   Слободан Соро
 

 Најбољи стрелац:   Сандро Сукно (17 голова)
 

 10 најбољих стрелаца:

Састави победничких екипа

Види још 
 Светски куп у ватерполу
 Светски куп у ватерполу за жене 2010.

Спољашње везе 
 Историја ватерпола на сајту ФИНА-е 
 Званична веб презентација

Светски куп у ватерполу
Ватерполо у Румунији
Ватерполо у 2010.